Beijing International Challenger в женском парном разряде проводится в четвёртый раз. В сетке основных соревнований 16 пар, четыре из которых попали в сетку за счёт специальных приглашений организаторов.

Китаянки Лю Чан и Чжоу Имяо — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Лю Ваньтин и Сунь Шэннань — не защищали свой титул, но обе принимали участие в соревнованиях:
 Лю (в паре с Ян Чжаосюань) преодолела один раунд.
 Сунь (в паре с Чжань Цзиньвэй) выбыла на матч позже.

Посев 

  Сюй Ифань /  Чжэн Сайсай (Полуфинал, отказ)
  Чжань Цзиньвэй /  Сунь Шэннань (Полуфинал)
  Тан Хаочэнь /  Тянь Жань (Первый раунд)
  Лю Ваньтин /  Ян Чжаосюань (Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Beijing International Challenger 2013